Sabiduría hace referencia a varios artículos:

Habilidad
 La Sabiduría, una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia.

Religiones
 La Sedes sapientiae (Trono de la Sabiduría), advocación mariana, y concepto del arte iconográfico cristiano.
 Cualquiera de los Libros sapienciales o Libros de la Sabiduría, grupo de libros bíblicos del Antiguo Testamento, por tradición atribuidos a ciertos personajes célebres de la historia y de la literatura del pueblo de Israel.
Y, muy especialmente:
 El Libro de la Sabiduría, o Libro de la Sabiduría de Salomón, uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, atribuido a Salomón.
 El Libro de la Sabiduría de Jesús ben Sira, otro de esos libros, escrito por el sabio de ese nombre.